Багрянки может означать:
 Багрянки — другое название отдела Красные водоросли.
 Багрянки — другое название семейства Иглянки.

См. также 
 Багрянка — село в Болгарии